Бхутія (народ) — народ тибетського походження, що переселився до Сіккіму та інших частин Індії та Бутану приблизно в 15 столітті.
 Бхутія (мова), Сіккімська мова (самоназва: Dranjongke) — сино-тибетська мова, якою розмовляють представники народу Бхутія.
 Бхачунґ Бхутія (, нар. 15 грудня 1976 року, Тінкітам, Сіккім, Індія) — колишній індійський футболіст.